Donje Vratno (Vinica)
Donje Vratno (Petrijanec)